Leie kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Leie, en flod i Frankrike och Belgien,

Estland 

 Leie, Estland, en by i Kolga-Jaani kommun i landskapet Viljandimaa,

Nederländerna 

 Aa (å i Nederländerna, lat 51,65, long 5,32), 
 Alde Leie, ort, Friesland, Gemeente Leeuwarderadeel, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar